Фи́лппула () — финская фамилия. Известные носители:

 Филппула, Валттери (род. 1984) — финский хоккеист.
 Филппула, Илари (род. 1981) — финский хоккеист.
  (род. 1965) — финский писатель.